Razisea spicata Oerst., 1855 è una pianta appartenente alla famiglia delle Acantacee.

Note

Altri progetti 

Acanthaceae